I Can't Hide è una delle due tracce studio dell'album Official Live: 101 Proof del 1997 della band groove metal Pantera. La canzone non fu pubblicata sotto forma di singolo .

La traccia
La canzone, di genere groove metal/thrash metal, è caratterizzata da una forte potenza vocale di Phil Anselmo, che si getta in continue urla interminabili, e da una base di batteria molto rapida e violenta, gestita dal solito Vinnie Paul. Dimebag Darrell si cimenta intanto nei soliti riffs vertiginosi e in un breve assolo e Rex Brown in rapidi giri di basso.

Voci correlate 
 Official Live: 101 Proof